Эфиопские горные леса — экорегион, окружающий высокогорья Эфиопии и простирающийся до Эритреи, Сомали, Судана и Египта. Статус сохранности экорегиона оценивается как критический, большое число обитающих там видов животных находятся под угрозой исчезновения. Специальный код экорегиона — AT0112.

Ландшафт 
В среднем высота региона над уровнем моря составляет от 1100 до 1800 м. Субстрат горных лесов на юго-западе Эфиопии и Эритреи образуют докембрийские породы. Почвы очень бесплодны, несмотря на это регион густонаселён.

Климат 
Годовое количество осадков варьируется от 600 мм на самых засушливых участках до более 1500 мм на более влажных. С мая по октябрь с юго-запада дуют ветры и приносят дожди в эфиопскую часть экорегиона, в остальное время береговые ветры приносят влагу в эритрейскую часть со стороны Красного Моря.

Обычно максимальная годовая температура составляет 18 — 24 °C, минимальная — 12 — 15 °C.

После вулканического периода, закончившегося 4—5 млн лет назад, в регионе последовали климатические колебания в плиоцене и плейстоцене.

Флора и фауна 
На низких высотах экорегиона в лесистой местности произрастают такие виды, как коммифора, акация, терминалия и босвеллия. Выше находятся вечнозелёные леса и кустарники. Хвойные деревья афрокарпус серповидный и можжевельник стройный преобладают в высоких и влажных районах. Полог леса составляют виды Warburgia ugandensis, Croton macrostachyus, Syzygium guineense.

До заселения Африканского Рога людьми в регионе произрастало гораздо больше растительности. На данный момент большая его часть покрыта сельскохозяйственными угодьями.

Типы лесов варьируются от засушливых до влажных, что придаёт биоразнообразия региону. На юго-востоке Эфиопского нагорья расположена область эндемизма птиц, ещё одна — на севере нагорья. К почти эндемичным птицам, обитающим в этом регионе, относятся Oriolus monacha, Sylvia galinieri, Melaenornis chocolatinus и Poicephalus flavifrons. Среди строгих эндемичных птиц четыре находятся под угрозой исчезновения: Francolinus ochropectus, Francolinus harwoodi, Tauraco ruspoli и Serinus flavigula.

Среди млекопитающих в регионе встречаются белозубка Харенны, эфиопская кустарниковая крыса и бушбок. Хищники включают каракалов, обыкновенных шакалов, чепрачных шакалов, леопардов, львов, пятнистых гиен и сервалов. Многие из данных млекопитающих обитают только на охраняемых территориях. В начале 1900-х годов тут также обитали саванные слоны, чёрные носороги, африканские буйволы и ориксы, но впоследствии людьми в этом регионе они были уничтожены.

Влияние людей 
Вследствие деятельности человека экорегион находится под угрозой исчезновения. Главной угрозой является сельское хозяйство в сочетании с чрезмерным выпасом скота и вырубкой деревьев и использованием её в качестве топлива. Экорегион очень плохо защищён, большинство охраняемых зон на его территории расположены в Эфиопии и в основном охватывают другие экологические регионы.

Провинции, полностью или частично расположенные в экорегионе 
 : Красное Море;
 , : Аудаль;
 : Красное Море;
 : Ансэба, Гаш-Барка, Дэбуб, Маэкель, Сэмиэн-Кэй-Бахри;
 : Амхара, Афар, Бенишангуль-Гумуз, Гамбела, Оромия, Регион народов юго-запада Эфиопии, Регион наций, национальностей и народов Юга, Сидама, Сомали, Тыграй, Харари.

См. также 
 Эфиопские ксерические луга и кустарниковые степи

Примечания

Ссылки 
 Карта экологических регионов 
 Информация об экорегионе на DOPA Explorer 

Экорегионы Египта
Экорегионы Сомали
Экорегионы Судана
Экорегионы Эритреи
Экорегионы Эфиопии